Osoby:
 Jessica Wahls – niemiecka piosenkarka
 Matthias Wahls – niemiecki szachista

Zobacz też:
 Waals
 Wals